ВОП — многозначная аббревиатура:
 ВОП — валовой общественный продукт
 ВОП — вертолёт огневой поддержки

 ВОП — взводный опорный пункт
 ВОП — взрывоопасный предмет
 ВОП — воздухоохладитель потолочный
 ВОП — волокнообразующий полимер
 ВОП — волоконно-оптическая пластина
 ВОП — Врач общей практики
 ВОП — временная огневая позиция
 ВОП — Всесоюзное общество почвоведов
 ВОП — выносной одноточечный причал
ВОП - виртуальное образовательное пространство
 ВОП - вентральная область покрышки

Другое:
 ВОП-1 – самолёт конструкции Виктора Осиповича Писаренко
 ВОП «Гранит» — ОАО «Восточное оборонное предприятие „Гранит“»